

Козиревка — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область

Козиревка — село, Великосолдатський район, Курська область
 Козиревка — присілок, Цілинний округ, Курганська область

Див. також 
 Козирівка